Августовская революция:

 Августовская революция 1945 во Вьетнаме — национально-освободительная революция, свергшая марионеточный прояпонский режим Вьетнамской империи.
 Августовская революция 1942 в Индии — под таким названием вошли в историю массовые антибританские выступления в Индии летом 1942 год .
 Августовская революция 1963 в Конго — массовые народные выступления, известные также как «Три славных дня», закончившиеся свержением президента Фульбера Юлу.